Pénznemek nevei
 Márka, német márka
 Márka, finn márka
 Márka, bosnyák konvertibilis márka
 Történelmi pénznemek
 Márka, aranymárka (Német Birodalom, 1871–1914)
 Márka, papírmárka (Német Birodalom, 1914–1923)
 Márka, német birodalmi márka (Német Birodalom, 1924–1948 között)
 Márka, keletnémet márka (NDK, 1948–1990)
 Márka, történelmi mértékegység érmék tömegének meghatározására
 Márka, a  marketing egy fogalma
 Márka, népszerű magyar üdítőital neve